Gorillaz () — дебютный студийный альбом британской «виртуальной группы» Gorillaz, выпущенный в марте 2001 года, включающий в себя синглы «Clint Eastwood», «19-2000», «Rock the House» и «Tomorrow Comes Today». На протяжении всего альбома группа экспериментировала с большим количеством музыкальных жанров, таких как рок, трип-хоп, рэп-рок, бритпоп, хип-хоп, даб, регги, латина, психоделика и панк-рок.

Критика 
Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков. На агрегаторе рецензий Metacritic рейтинг составляет 71 балл из 100 на основе 18 рецензий. Хизер Фарес из AllMusic поставила 4,5 звезды из 5 и сказала, что «медленный грохот Накамуры, выдающаяся графическая модель Хьюлетта, даже сам Албарн - все это сливается в убедительную форму».

В России альбом получил премию «Рекордъ» в номинации «Международный дебют года».

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 
 

Альбомы Gorillaz
Альбомы Virgin Records
Дебютные альбомы 2001 года
Альбомы Parlophone